Il singolare del Tetra Pak Tennis Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guido Pella era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Guilherme Clezar.

Clezar ha battuto in finale Facundo Bagnis 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Guido Pella (quarti di finale)
  Martín Alund (quarti di finale)
  Wayne Odesnik (Primo turno, ritiro)
  Gastão Elias (quarti di finale)

  Paul Capdeville (primo turno)
  Guido Andreozzi (primo turno)
  Agustin Velotti (Secondo turno, ritiro)
  Máximo González (semifinali)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Tetra Pak Tennis Cup 2013
ATP Challenger Tour 2013